Сара Ланкастер (, род. 12 февраля 1980, Оверленд-Парк, Канзас) — американская актриса.

Ранние годы 
Мать Сары, Барбара, была домохозяйкой, а отец, Майкл, работал агентом по недвижимости. Из-за работы отца вся семья Сары, включая её младшего брата Даниэла, переехала в Калифорнию, где девочка начала брать уроки в актёрских классах у Р. Дж. Адамса, известного режиссёра-документалиста и радиоведущего. Сара ходила на курсы для поступления в колледж в Калифорнийском университете, чтобы поскорее окончить среднюю школу. После окончания неполной средней школы Ньюхарта она переехала в Лос-Анджелес.

Карьера 
Ланкастер получила известность благодаря ролям Рейчел Майерс в сериале «Спасённые звонком: Новый класс» и Мэдисон Келлнер в сериале «Любовь вдовца». В 1999 году Ланкастер сыграла Хлою Греф в хорроре режиссёра Джона Стивена Уорда «Переулок влюбленных».

Также Ланкастер снялась в нескольких эпизодах сериала «Клиника» в роли подружки Джей Ди, Лизы, и исполнила роль Марджори Сивер в телесериале «Что насчёт Брайана». Также она снималась в эпизодах таких сериалов, как «Сабрина — маленькая ведьма», «Бухта Доусона», «Шоу 70-х», Бостонская школа и «C.S.I.: Место преступления».

В 2004—2006 годах Ланкастер играла Веронику Харольд в непродолжительном сериале «Доктор Вегас», а в 2005 году Сара получила главную роль в телевизионном триллере «Золотая клетка» с Марком Хамфри в главной роли. В 2007—2012 годах Ланкастер играла роль сестры главного героя компьютерщика Чака Бартовски, Элли Бартовски, в комедийном шпионском сериале канала NBC «Чак».

Личная жизнь 
29 января 2011 года Сара вышла замуж за адвоката Мэттью Джейкобса, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов есть два сына — Оливер Майкл Джейкобс (род. 29.06.2011) и Джулиан Так Джейкобс (род. 28.01.2017).

Фильмография

Примечания

Ссылки